Лю́верс (лю́ферс) — вид фурнитуры для изделий галантерейной, обувной, швейной и полиграфической промышленностей.
 Люверс — фамилия семейства из повести Бориса Пастернака «Детство Люверс».